

Geografia
Marschland o Marsch, ecosistema palustre caratteristico della Germania settentrionale, simile al polder olandese.

Musica
Al termine tedesco marsch, ovvero marcia.

Persone
Marsch, calciatore inglese
Jesse Marsch, calciatore statunitense